Vidor kan syfta på:
 Vidor, Texas, ort i USA
 Vidor, Veneto, kommun i Italien